Матилья-де-лос-Каньос-дель-Рио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 69,29 км². Население — 661 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 34 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки